A54 – autostrada belga Nivelles – Charleroi
 A54 – autostrada francese Nîmes – Salon-de-Provence
 A54 – autostrada italiana